39-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 39 градусов к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Атлантический океан, Бразилию, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 141-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 39-й меридиан западной долготы проходит через:

См. также 
 40-й меридиан западной долготы
 38-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота